Como – jezioro we Włoszech
 Como – miasto i gmina we Włoszech
 Prowincja Como we Włoszech
 Como – rzeka w Gabonie
Miejscowości w USA:
 Como – jednostka osadnicza w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Como – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Panola
 Como – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hertford
 Como – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Hopkins
 Como – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Walworth
Gminy w USA:
 Como (ang. Como Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Como (ang. Como Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie New Madrid
 Como (ang. Como Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand